Gowhar-Agha-Moschee steht für folgende Moscheen in der Stadt Şuşa, Region Bergkarabach, Aserbaidschan:

 Obere Gowhar-Agha-Moschee
 Untere Gowhar-Agha-Moschee